est la formule brute de plusieurs isomères.

 atropine, numéro CAS 
 hyoscyamine, numéro CAS 
 mésembrine, numéro CAS 
 MDPHP, numéro CAS